Янкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Янкино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Янкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.